Melicharová ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Melicharová (* 1938), tschechische Schriftstellerin
 Eva Melicharová (* 1970), tschechische Tennisspielerin